Godfryd II Ferréol (zm. 1043/45) – hrabia Gâtinais 1028/30-1043/45
 Godfryd II Martel (1006-1060) – hrabia Andegawenii 1040-1060
 Gotfryd II Brodaty (zm. 1069) – książę Dolnej Lotaryngii 1065-1069; książę Górnej Lotaryngii jako Gotfryd III
 Godfryd II Plantagenet (1158-1186) – książę Bretanii 1181-1186
 Gotfryd II Villehardouin (zm. 1246) – książę Achai 1226-1246